Плёсо-Курья — село в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр Плёсо-Курьинского сельсовета.

История 
Основано в 1726 году. В 1928 г. село Плёсо-Курья состояло из 564 хозяйств, основное население — русские. Центр Плёсо-Курьинского сельсовета Хабарского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хабарского района